Nome di tre album di Peppino di Capri:
Peppino di Capri e i suoi Rockers (1958)
Peppino di Capri e i suoi Rockers (1960)
Peppino di Capri e i suoi Rockers (1961)